159-я штурмовая авиационная дивизия
 159-я дивизия (Китай)
 159-я пехотная дивизия «Венето»
 159-я резервная дивизия (Третий рейх)

159-я стрелковая дивизия:
 159-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940
 159-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942
 159-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943

sl:159. divizija